Rue Albin-Haller peut désigner :
 rue Albin-Haller, à Nancy ;
 rue Albin-Haller, à Paris.

Albin-Haller Rue